Kernfänger steht für:

 Core-Catcher, eine Vorrichtung, um schmelzendes Kernmaterial bei einer Kernschmelze in einem Kernreaktor aufzufangen
 Kernfänger (Bohrtechnik), eine Vorrichtung zum Halten von Sedimenten an einem Schwerelot